Durian Daun (Betung), een plaats in Indonesië
Durian Daun (Lais), een plaats in Indonesië